kielisznik – rodzaj grzybów
 kielisznik – rodzaj roślin